Национален отбор по волейбол на Тайланд може да се отнася към:

 Мъжки национален отбор по волейбол на Тайланд
 Женски национален отбор по волейбол на Тайланд